Cler steht für:

 Bank Cler, ein Schweizer Bankunternehmen
 Clerec, ein Fluss in Osttimor

Cler ist der Name folgender Personen:

 Cler (Künstler), französischer Künstler
 Jean Joseph Gustave Cler (1814–1859), französischer General
 Louis Cler (1905–1950), französischer Fußballspieler
 Tim de Cler (* 1978), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Claer, Clair, Claire, Clare, Cleer
 Klär, Kleer, Klehr, Klerr